sport – artykuł dotyczący aktywności fizycznej
 „Sport” – ogólnopolski dziennik o tematyce sportowej
 „Sport” – czeski dziennik o tematyce sportowej
 Sport – nowozelandzki magazyn literacki
 „Sport” – marka papierosów, patrz „Popularne”
 sport – biologia, samoczynna mutacja odmian uprawnych
 Sport – aparat fotograficzny produkcji ZSRR
 S.P.O.R.T. – album muzyczny rapera Tede
 „Sport” – singel Apache 207